Соре́ль-Муссе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на захід від Парижа, 115 км на північ від Орлеана, 45 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 693 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1785,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сорель-Муссель на сайті французького Національного інституту географії
 Сорель-Муссель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сорель-Муссель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сорель-Муссель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сорель-Муссель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар